Biograph steht für:

 Biograf, Verfasser einer Lebensbeschreibung
 Biograph (Album), Album von Bob Dylan
 Biograph Company, Filmproduktionsunternehmen, siehe American Mutoscope and Biograph Company
 Biograph, Vorführgerät dieses Unternehmens in der Art eines frühen Kinematographen
 Biograph Records, US-amerikanisches Plattenlabel